Knechtsand ist der Name 

 mehrerer Sandbänke vor der Weser- und Elbemündung, siehe Knechtsände
 eines Öl- und Schadstoffbekämpfungsschiffs, siehe Knechtsand (Schiff)